Wachberger ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Wachberger (1904–1971), österreichischer Architekt, Designer und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Wachsberger